Рихард Эрвин Заммель (; род. 13 октября 1960, Хайдельберг) — немецкий актёр.

Биография 
Родился в Гейдельберге. Изучал драму и музыку в Хильдесхайме, ФРГ. По окончании, с 1981 года — актёр городского театра Хильдесхайма. С 1983 года — во Франции. Окончил актёрские и режиссёрские курсы в Экс-ан-Провансе, Франция. Продолжил обучение актёрскому мастерству в школе Сюзан Страсберг и Франчески Де Сапио в Риме, Италия. С 1989 года работал с театральным режиссёром Джорджо Барберио в Риме, Италия. В 1993 году вернулся из Италии в Париж. Играл на сценах театров Франции, Канады, Австрии, Германии, Великобритании.

Дебют в кино состоялся в 1991 году в итальянском триллере режиссёра Микеле Соави «Секта», в котором Рихард сыграл водителя грузовика. В 1998 году сыграл в фильме «Такси» главаря банды гастролёров грабителей банков на «Мерседесах». В 2000 году сыграл в австрийском телесериале «Комиссар Рекс» (Серия 06x12 Das Millionenpferd) представителя общества охраны животных Йоханна Седличка.

Международную известность получил после исполнения роли Вернера Рахтмана в военной драме американского режиссёра Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки» (2009). Активно снимался в фильмах и телесериалах французских, итальянских и немецких кинематографистов. Французский вариант произношения — Ришар Саммель.

С 2014 года играет роль Томаса Эйхорста в сериале Гильермо дель Торо «Штамм». В 2015 году за участие в нём был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучший телеактёр второго плана».

Личная жизнь 
Свободно говорит на английском, французском и итальянском, относительно свободно говорит на испанском. В данный момент (с 2007 года) живёт в Берлине со своей подругой и сыном, также имеет апартаменты в Париже. У актёра также есть 2 дочери от предыдущих отношений.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры Германии